Il lupo della Baia di Hudson (Canis lupus  nubilus) è una popolazione di lupi delle Grandi Pianure diffusa nella regione del Keewatin del nord, inclusa la zona nord-occidentale della baia di Hudson, in Canada. Venne precedentente riconosciuta come sottospecie distinta da Edward Goldman nel 1941; egli lo descrisse come un lupo di media grandezza, dotato di pelliccia bianca e in generale simile al lupo artico, ma con il cranio più piatto. Nel 2005, la Mammal Species of the World lo riconobbe come sottospecie valida, affermazione successivamente smentita.

Note

Altri progetti 

 

 
hudsonicus